Thou Shalt Not Steal – film del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Thou Shalt Not Steal – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 Thou Shalt Not Steal – film del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Thou Shalt Not Steal – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Thou Shalt Not Steal – film del 1917 diretto da William Nigh